Die Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland bietet einen Überblick über die amtliche Einwohnerzahl aller Städte und Gemeinden Deutschlands mit 20.000 und mehr Einwohnern am 31. Dezember 2021 und ihre Entwicklung seit 1970.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit 100.000 und mehr Einwohnern. Mittelstädte weisen eine Größe von 20.000 und mehr Einwohnern auf. Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohnern gelten als Kleinstädte. Städte mit weniger als 5.000 Einwohnern werden als Landstädte bezeichnet.

Ende 2020 lebten in Deutschland 26,6 Millionen Menschen (31,9 %) in Großstädten und 22,9 Millionen (27,5 %) in Mittelstädten.

Groß- und Mittelstädte nach Bundesland 

Am 31. Dezember 2021 gab es in Deutschland 80 Großstädte (100.000 und mehr Einwohner) und 618 Mittelstädte (20.000 bis 99.999 Einwohner). Sie verteilten sich wie folgt auf die Bundesländer:

Groß- und Mittelstädte nach Einwohnerzahl 

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Städte und Gemeinden aufgelistet, die am 31. Dezember 2021 mindestens 20.000 Einwohner hatten.

Außerdem enthält die Tabelle die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 und 2021 (jeweils 31. Dezember) sowie der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der Jahre 1970 und 1980 (jeweils 31. Dezember). Aufgeführt ist auch das Land, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweils gültigen historischen Gebietsstand der Gemeinde, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, die zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrunde legen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

Gemeinden ohne Stadtrecht sind mit einem * gekennzeichnet.

Siehe auch 

 Liste der Städte in Deutschland
 Liste der Großstädte in Deutschland
 Liste der größten deutschen Städte
 Liste der 100 flächengrößten Gemeinden Deutschlands
 Liste deutscher Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet
 Liste der kleinsten Gemeinden in Deutschland nach Einwohnerzahl
 Liste der kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl
 Kleinstadt
 Mittelstadt
 Großstadt

Literatur 
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989
 Statistisches Amt der DDR (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, Rudolf Haufe Verlag, Berlin 1990,

Weblinks 

 Deutscher Städtetag – Mitglieder
 City Population – Die größten Städte und Agglomerationen in Deutschland
 Deutschland - Städte in Landschaften - Die anklickbare Karte mit Suchfunktion

Einzelnachweise 
  (Stand: )
  (Stand: )

  (Stand: )
  (Stand: )

 Amtliche Einwohnerzahl von Hamburg (Stand: 31. Dezember 2018)
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )
  (Stand: )

!Stadte in Deutschland
Deutschland, Gross- und Mittelstadte
!